

Пеннсвілл Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Пеннсвілл — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі